Reichsland steht für:

 Reichsland Elsaß-Lothringen als Territorium des Deutschen Reichs von 1871 bis 1918
 Norddeutschland in der Reichsland-Lösung von 1928
 das Saarland als Territorium des Deutschen Reichs von 1935 bis 1945, siehe Geschichte des Saarlandes#Teil NS-Deutschlands (1935 bis 1945)

Außerdem:

 die Reichsgesellschaft für Landbewirtschaftung in den eingegliederten Ostgebieten mbH (Kofferwort aus „Reichs-“ und „Land-“); siehe: Ostdeutsche Landbewirtschaftungsgesellschaft

Siehe auch:

 Reichsgut